Haute-Silésie (région historique), la partie sud-est de la région de Silésie ;
 Haute-Silésie (province), une ancienne province de l'État libre de Prusse.